Паломничество:

Паломничество — религиозные путешествия.
Паломничество (фильм)
Паломничество (роман)